Premjer-Liga 2009 (Kazachs Премьер-Лига) was het achttiende seizoen van de Premjer-Liga.

Naamsveranderingen
Sinds vorig seizoen zijn de volgende clubs van naam veranderd (inclusief de inmiddels gedegradeerde ploegen):

Kort overzicht van het seizoen
Het achttiende seizoen van de Premjer-Liga werd gespeeld van 7 maart t/m 2 november 2008.

De Qazaqstannıñ futbol federacïyası had op 16 november 2008 nog besloten om de competitie-opzet niet te wijzigen en met 16 ploegen van start te gaan, maar door het terugtrekken van Astana FK en Qayrat FK Almatı in januari 2009 bleven er nog maar 14 clubs over. Voor de eerste maal wist een Kazachse club driemaal achter elkaar kampioen te worden: Aqtöbe FK. De nieuwe club Lokomotïv FK Astana werd tweede, maar zag zich geconfronteerd met een nieuwe regel van de UEFA: omdat de club nog geen drie jaar bestond, mocht ze niet deelnemen aan de Europese toernooien. Dat mochten in de Europa League wel de nummers 3 en 4 van de ranglijst, Şaxter FK Qarağandı en Tobıl FK Qostanay, en bekerwinnaar Atıraw FK.

Het seizoen werd niet geopend met de vorig jaar geïntroduceerde Supercup, omdat de bekerwinnaar van vorig jaar, Almatı FK, niet meer bestond. Terug van weggeweest was Taraz FK; de club eindigde keurig in de middenmoot. De andere promovendus was een debutant, Qazaqmıs FK Sätbaev; die club, opgericht in 2006, was in 2007 meteen al kampioen van de Pervoj-Liga, maar om financiële redenen toentertijd niet gepromoveerd; na een nieuw kampioenschap in 2008 promoveerde de club wel; op 2 maart 2009 dreigde de club zich terug te trekken, maar een paar dagen later gaf Qazaqmıs FK te kennen toch mee te doen. De ploeg eindigde op de 12de plaats en degradeerde meteen weer.

Op 20 maart 2009 maakte de Qazaqstannıñ futbol federacïyası bekend dat de Premjer-Liga volgend seizoen uit 12 clubs zou bestaan; dat betekende dus een versterkte degradatie: naast Qazaqmıs FK degradeerden ook Qaysar FK Qızılorda en Qızıljar FK Petropavl; de nummer 11 van de ranglijst, Oqjetpes FK Kökşetaw, speelde een promotie-/degradatiewedstrijd tegen Aqjayıq FK Oral en verloor die met 2-3, maar omdat Vostok FK Öskemen om financiële redenen uit de competitie werd gezet, mocht Oqjetpes FK Kökşetaw toch in de Premjer-Liga blijven.

Clubs

Kaart

Eindstand 2009

VJ = Vorig jaar; Wed = Wedstrijden gespeeld; W = Winst; G = Gelijk; V = Verlies; + = Doelpunten voor; - = Doelpunten tegen; Saldo = Doelsaldo; Ptn = Punten.

1 Wegens niet-betaalde contributie aan de Kazachse voetbalbond kreeg Vostok FK 3 punten in mindering.

2 Wegens niet-betaalde contributie aan de Kazachse voetbalbond kreeg Qazaqmıs FK 3 punten in mindering.

3 Wegens niet-betaalde contributie aan de Kazachse voetbalbond kreeg Qızıljar FK 7 punten in mindering.

Resultaten 2009

Promotie-/degradatiewedstrijd

Topscorers 2009

Zie ook
Kazachs voetbalelftal in 2009

Externe links
  Statistieken op de site van de RSSSF
  Statistieken op de site van Kazachstanskij Futbol

Premjer-Liga (Kazachstan)
Competitievoetbal 2009